Selve ima više značenja:
 Selve, Avellino
 Selve, Bologna
 Selve, Chieti
 Selve, Como
 Selve, Macerata
 Selve, Padova
 Selve, Vercelli